De Grand Prix-wegrace van Italië 2019 was de zesde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 2 juni 2019 op het Circuit Mugello nabij Mugello, Italië.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Xavier Cardelús kreeg een tijdstraf van 3 seconden omdat hij de baan afsneed en hierbij voordeel behaalde.

Moto3 
Filip Salač en Riccardo Rossi kregen allebei een tijdstraf van 3 seconden omdat zij de baan afsneden en hierbij voordeel behaalden.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2019
Italië